Rigidität kann bedeuten:

 Rigidität (Psychologie), Charakterstruktur, die Starrheit in der Einstellung, der Zielsetzung oder der Meinung, Unbeweglichkeit und geringe Umstellungsbereitschaft als Verhaltenstendenzen zeigt
 Rigidität (Physik), Begriff in der Thermodynamik für eine Zustandsänderung, bei der keine Arbeit verrichtet wird
 Rigidität (Geometrie), ein Konzept aus der Geometrie
 Rigidität (Informatik), ein Konzept aus der Informatik